Бірн () — прізвище ірландського походження (від імені ). Відомі носії:

 Гебріел Бірн (; 1950) — ірландський актор.
 Джон Бірн (; 1961) — ірландський футболіст, нападник.
 Джон Вінсент Бірн (; 1928) — американський морський геолог та академік.
 Лаура Бірн (; 1981) — фінська актриса.
 Ніккі Бірн (;  1978) — ірландський співак, автор пісень, теле- і радіоведучий, колишній футболіст.
 Роберт Бірн (; 1928—2013) — американський шахіст, гросмейстер (1964) та шаховий журналіст.
 Роуз Бірн (; 1979) — австралійська акторка.

Ірландські прізвища